Aphrodite: Les Folies Tour (eller Aphrodite Live) er den tolvte koncertturne af den australske sangeren Kylie Minogue. Turneen understøttede hendes ellevte studiealbum Aphrodite (2010), og besøgte Europa, Asien, Nordamerika, Australien og Sydafrika. De officielle navne var Aphrodite: Les Folies Tour i Europa og Australien, og Aphrodite Live i Asien, Nordamerika og Afrika. Turneen begyndte i Herning, Danmark på Jyske Bank Boxen.

Spilleliste 
"The Birth of Aphrodite" (indeholder elementer af "Dyrenes Karneval") (Video Introduction)
"Aphrodite"
"The One"
"Wow"
"Illusion"
"I Believe in You"
"Cupid Boy"
"Spinning Around"
"Get Outta My Way"
"What Do I Have to Do"
"Everything Is Beautiful"
"Slow"
"Confide in Me"
"Can't Get You Out of My Head"
"In My Arms"
"Looking for an Angel"
"Closer"
"There Must Be an Angel (Playing with My Heart)"
"Love at First Sight"
"If You Don't Love Me"
"Better the Devil You Know"
"Better than Today"
"Put Your Hands Up (If You Feel Love)"
Ekstranummer
"Million Dollar Mermaid" (Video Interlude)
"On a Night Like This"
"All the Lovers"

Turnedatoer

Dvd-udgivelse 

Aphrodite Les Folies: Live in London er en koncertfilm af samme turne filmet i 3D for to nætter i London. Koncerten blev vist i biografen i Storbritannien og Irland den 19. juni 2011. Koncerten blev udgivet på CD/DVD/Blu-ray den 28. november 2011 i tre formater, først som en DVD med to bonus-CD, andre som en begrænset udgave med en brochure, og endelig som en Blu-ray indeholder 2D og 3D-indspilningen.

Sporliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

Den officielle hjemmeside for Kylie Minogue

Kylie Minogue-koncertturneer
Kylie Minogue-musikvideoer og DVD

de:Aphrodite (Album)#Aphrodite World Tour